Matt Elliott (voetballer), Schots voetballer (1968)
 Matt Elliott (muzikant), Engels singer-songwriter (1974)
 Matt Elliott (schrijver), Nieuw-Zeelands schrijver (1969)
 Matt Elliott (footballspeler), Amerikaans footballspeler (1968)
 Matt Elliott (cricketspeler), Australisch cricketspeler (1971)

Wikipedia:Doorverwijspagina